Аббасов Абдуліхат Умарович (1929—1996) — радянський адмірал, Герой Радянського Союзу.
 Аббасов Азат Зінатович (1925—2006) — татарський оперний співак, Народний артист СРСР.
 Аббасов Ашраф Джалал огли (нар. 1920) — азербайджанський композитор.
 Аббасов Ельбрус Османогли (*1950) —радянський футболіст та азербайджанський футбольний тренер.
 Фарід Аббасов (нар. 1979) — азербайджанський шахіст.
 Аббасов Шухрат Саліхович (нар. 1931) — узбецький кінорежисер і сценарист.
 Аббасов Гурбаналі Гасан Огли — керівник і соліст ансамблю «Азербайджан», народний артист України (2009).

Див. також 
 Абасов

Азербайджанські прізвища
Узбецькі прізвища
Татарські прізвища